Клод Моріа́к (; 25 квітня 1914 — 22 березня 1996) — французький письменник, сценарист, журналіст і літературознавець; старший син письменника Франсуа Моріака.

Біографія 
Старший син письменника Франсуа Моріака. Закінчив Сорбонну. Перші оповідання друкував у журналах «Маріанна» та «Фігаро». Під час Окупації (1940—1944) залишався в Парижі: працював у Селянській корпорації та підтримував зв'язки в літературних колах. З 1944 до 1949 року працював особистим секретарем Шарля де Голля (вважався лівим голлістом). Пізніше став кінокритиком, літературним критиком і критиком образотворчого мистецтва, співпрацював з газетою «Фігаро». 1951 року одружився з Марі Клод Мант, двоюрідною внучкою Марселя Пруста.

Автор кількох романів та есе, автор сценарію фільму «Тереза Декейру» за мотивами роману свого батька. Також написав дослідження, присвячені письменнику Марселю Прусту. Дружив з Мішелем Фуко та Жилем Дельозом.

З 12 років (почав 1925 року) й з деякими перервами до кінця життя вів щоденник.

Помер 22 березня 1996 року й похований на цвинтарі Монпарнас.

Твори

Щоденник 
 Le Temps immobile / Нерухомий час
 Le Temps immobile 1, Grasset, 1974 ; Le Livre de poche, 1983
 Le Temps immobile 2 (Les Espaces imaginaires), Grasset, 1975 ; Le Livre de Poche, 1985
 Le Temps immobile 3 (Et comme l'espérance est violente), Grasset, 1976 ; Le Livre de Poche, 1986
 Le Temps immobile 4 (La Terrasse de Malagar), Grasset, 1977 ; Le Livre de Poche, 1987
 Le Temps immobile 5 (Aimer de Gaulle), Grasset, 1978 ; Le Livre de Poche, 1988
 Le Temps immobile 6 (Le Rire des pères dans les yeux des enfants), Grasset, 1981 ; Le Livre de Poche, 1989
 Le Temps immobile 7 (Signes, rencontres et rendez-vous), Grasset, 1983 ; Le Livre de Poche, 1990
 Le Temps immobile 8 (Bergère ô tour Eiffel), Grasset, 1985 ; Le Livre de Poche, 1991
 Le Temps immobile 9 (Mauriac et fils), Grasset, 1986 ; Le Livre de Poche, 1992
 Le Temps immobile 10 (L'Oncle Marcel), Grasset, 1988 ; Le Livre de Poche, 1993
 Conversations avec André Gide, Albin Michel, 1951 ; nouvelle édition revue et augmentée, 1990
 Une amitié contrariée, Grasset, 1970
 Une certaine rage, Robert Laffont, 1977
 L'Éternité parfois, Pierre Belfond, 1978
 Laurent Terzieff, Stock, 1980
 Qui peut le dire ?, L'Âge d'Homme, 1985
 Le Temps accompli/ Завершений час
 Le Temps accompli 1, Grasset, 1991
 Le Temps accompli 2 (Histoire de ne pas oublier. Journal 1938), Grasset, 1992
 Le Temps accompli 3 (Le Pont du secret), Grasset, 1993
 Le Temps accompli 4 (Travaillez quand vous avez encore la lumière), посмертно, Grasset, 1996

Романи 
 Le Dialogue intérieur
 Toutes les femmes sont fatales, Albin Michel, 1957 ; Le Livre de Poche, 1971
 Le Dîner en ville, Albin Michel, 1959 ; Le Livre de Poche, 1973 ; Folio, 1985 (Премія Медічі 1959)
 La Marquise sortit à cinq heures, Albin Michel, 1961 ; Folio, 1984
 L'Agrandissement, Albin Michel, 1963

 Les Infiltrations de l'invisible
 L'Oubli, Grasset, 1966
 Le Bouddha s'est mis à trembler, Grasset, 1979
 Un cœur tout neuf, Grasset, 1980
 Radio Nuit, Grasset, 1982
 Zabé, Gallimard, 1984 ; Folio, 1993
 Trans-Amour-Étoiles, Grasset, 1989
 Journal d'une ombre, Sables, 1992

 sous le pseudonyme de Harriet Pergoline
 Le Fauteuil Rouge, Flammarion, 1990

Драматургія 
 La Conversation, Grasset, 1964.
 Théâtre (La Conversation ; Ici, maintenant ; Le Cirque ; Les Parisiens du dimanche ; Le Hun), Grasset, 1968

Есе 
 Introduction à une mystique de l'enfer, Grasset, 1938
 Jean Cocteau ou la Vérité du mensonge, Odette Lieutier, 1945
 Aimer Balzac, La Table Ronde, 1945
 La Trahison d'un clerc, La Table Ronde, 1945
 Malraux ou le mal du héros, Grasset, 1946
 André Breton, Éditions de Flore, 1949 ; Grasset, 1970 (Prix Sainte-Beuve 1949)
 Marcel Proust par lui-même, Collections Microcosme «Écrivains de toujours», Le Seuil, 1953
 Hommes et idées d'aujourd'hui, Albin Michel, 1953
 L'Amour du cinéma, Albin Michel, 1954
 Petite littérature du cinéma, Le Cerf, 1957
 L'Alittérature contemporaine, Albin Michel, 1958 et 1969
 De la littérature à l'alittérature, Grasset, 1969
 Quand le temps était mobile, Bartillat, 2008

Примітки

Посилання 
 Сайт Клода Моріака 

Французькі письменники
Французькі сценаристи
Французькі журналісти
Французькі есеїсти
Французькі кінокритики
Французькі літературні критики
Французькі літературознавці
Лауреати премії Медічі
Автори відомих щоденників
Марсель Пруст
Новий роман